Келеті () () — угорське прізвище:

 Агнеш Келеті (1921) — угорська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
 Мартон Келеті (1905 — 1973) — угорський кінорежисер, сценарист і педагог.

Див. також 
 Келеті (вокзал)

Угорські прізвища